Cortes de la Frontera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cortes de la Frontera (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Cortes de la Frontera (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar